Otello Zironi (1917-1990) – calciatore italiano
 Vittorio Zironi (1916-1999) – artigiano italiano
 Walter Zironi (1919-1944) – calciatore italiano